Blue Tattoo bezeichnet:

 Blue Tattoo (Album), das dritte Musikalbum der estnischen Band Vanilla Ninja aus dem Jahre 2005
 Blue Tattoo (Lied), aus diesem Album ausgekoppelte Single